Слон против коня — окончание, в котором у сторон по лёгкой фигуре разных наименований (слон или конь). Основными факторами при оценке таких окончаний являются: наличие или возможность образования отдалённой проходной пешки, слабости в пешечном расположении сторон, степень активности фигур. При  
наличии проходных пешек у обеих сторон (при пешках, расположенных на разных флангах, в открытых, динамических позициях) слон обычно оказывается сильнее коня. Показательна партия по переписке 
Ливерпуль — Глазго (1843).

Белые легко демонстрируют превосходство слона над конём: 1.Се2 Кре6 2.Сс4+ Kpd6 3.Kpf5 Kd5 4.Kpg6 Ке3 5.Ce2 c4 6.Kp:h6 c3 7.Cd3 Kg4+ (если 7. ... c2, то 8.С:с2 К:c2 9.Kpg6 Kd4 10.Kpf6! Ке6 11.а6 и выигрыш) 8.Kpg5 Ke5 9.Сс2 Кс4 10.а6, 1 : 0.

В позициях с фиксированной пешечной структурой, особенно с пешками, расположенными на полях цвета слона, конь, как правило, сильнее слона. Типична позиция из партии В. Смыслов — Деркач (Киев, 1937). Белые чётко используют перевес коня над слоном: 

1.а6 g6 2.fe fe 3.g3 Кре6 4.Kpg5 Kpf7 5.Kd1 Cf1  6.Kf2 Kpg7 7.g4 hg 8.К:g4 Ch3 9.Kf6 Се6 10.Ke8+ 1 : 0

Лишняя пешка в этих окончаниях обычно достаточна для выигрыша, причём со слоном, особенно при игре на 2 флангах, этот перевес легче реализовать, чем с конём. Перевес реализуется путём образования проходной пешки и движения её в ферзи. Такая пешка часто используется для отвлечения короля  
соперника, что делает возможным дальнейшие материальные приобретения.

Литература 
 
 

Эндшпиль